

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 11 podstawowych
 Antoniówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Gorzków 
 Antoniówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Ostrówek 
 Antoniówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Krzczonów 
 Antoniówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wysokie 
 Antoniówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Krynice 
 Antoniówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Komarów-Osada 
 Antoniówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Kleszczów 
 Antoniówka – przysiółek wsi Józefów Widawski w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa
 Antoniówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno 
 Antoniówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlnia-Letnisko
 Antoniówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna 
 Antoniówka – kolonia w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaklików
 Antoniówka – część wsi Jeziory w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów

Inne 
 Antonówki (dawniej Antoniówka) – część miasta Tuszyna
 Antoniówka – przystanek kolejowy
 Antoniówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, rejon żydaczowski
 Antonówka – część miasta Hrubieszów (dawniej Antoniówka)

Zobacz też 
 
 Antoniówka Wilczkowska, Antoniówka Świerżowska, Antonówka
 Antoniwka
 Antonówka